Miejscowości w USA:
 Carrollton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Pickens
 Carrollton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Carroll
 Carrollton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Carrollton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Carroll
 Carrollton – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Carrollton – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Carroll
 Carrollton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Carrollton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Carrollton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Carrollton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
 Carrollton – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Isle of Wight
Gminy w USA:
 Carrollton (ang. Carrollton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Carrollton (ang. Carrollton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Carrollton (ang. Carrollton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Carrollton (ang. Carrollton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Carrollton (ang. Carrollton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Carrollton (ang. Carrollton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Carrollton (ang. Carrollton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus